Garrigues (comarca), een gemeente in Spanje

 Garrigues (Hérault)
 Garrigues (Tarn)
ook:
Garrigues-Sainte-Eulalie,  Gard
gemeenten met de naam Lagarrigue